Мунира́ Заки́ровна Була́това (Бикбулатова) (; 19 мая 1914, Архангельск, Российская империя — 31 мая 2011, Казань) — советская татарская оперная певица (меццо-сопрано), педагог, солистка Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Народная артистка РСФСР (1957).

Биография

Происхождение 
Мунира Закировна Бикбулатова родилась 19 мая 1914 года в Архангельске, куда родители Муниры переселились из села Янгильдино Чебоксарского уезда Казанской губернии. Отец — Закир Бикбулатов, мать — Шафикамал Бикбулатова, для которых Мунира стала третьей дочерью; было у них ещё два сына. В Архангельске была небольшая татарская община, действовала деревянная мечеть и джадидский мектеб – там началась учёба Муниры. 

В 1925 году умер отец Муниры — Закир Бикбулатов, и Мунира с матерью, сестрами и братьями переехала в Янгильдино Козловского района Чувашской АССР. В 1926 году Мунира — выпускница четвёртого класса Янгильдинской сельской школы — по решению матери была отдана на учёбу в Казанскую школу-интернат. В интернате фамилия Муниры была сокращена под воздействием тогдашней «моды» на сокращения. Когда в селе зародился колхоз имени Карла Маркса, мать Муниры стала его председателем. 

В 1930 году Мунира окончила Казанский индустриальный техникум. С 1930 по 1936 годы работала на заводе имени Вахитова мастером свечного цеха.

Музыкальная карьера 
С 1934 по 1936 гг. училась в Казанском музыкальном техникуме.

С 1936 по 1938 гг. училась в Татарской оперной студии при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского.

В 1939—1978 годах — артистка Татарского театра оперы и балета. В годы Великой Отечественной войны более 70 раз выступала перед солдатами 3-го Прибалтийского фронта, в частях советской армии, в госпиталях и санчастях.

В 1948—1953 годах обучалась в Московской консерватории им. П. И. Чайковского.

В сезоне 1949—1950 гг. стажировалась в Большом театре, выступала в партиях Полины и Миловзора в «Пиковой даме» П. Чайковского.

В 1967—1970 годах — директор Театра оперы и балета им. М. Джалиля.

В 1978—1985 годах преподавала в Казанском государственном институте культуры.

Многие годы М. Булатова была председателем Татарского отделения Всероссийского театрального общества. Была депутатом горсовета Татарской АССР.

Мунира Булатова умерла 31 мая 2011 года в Казани.

Память 
Похоронена на Ново-Татарском кладбище В Казани открыли памятник Мунире Булатовой

Творчество 
На протяжении нескольких десятилетий М. Булатова являлась одной из ведущих солисток Татарского театра оперы и балета. Её репертуар был обширен и многообразен и включал в себя партии из опер зарубежных, русских и татарских композиторов. Булатова вела активную концертную деятельность, исполняла романсы и песни русских и татарских композиторов, была первой исполнительницей многих романсов Р. Яхина. В фондах ГТРК «Татарстан» находится более 160 записей исполнения Булатовой.

Основные партии 
 Зибель («Фауст» Ш. Гуно)
 Кармен («Кармен» Ж. Бизе)
 Кончаковна («Князь Игорь» А. Бородина)
 Марина Мнишек («Борис Годунов» М. Мусоргского)
 Любаша («Царская невеста» Н. Римского-Корсакова)
 Ольга, Няня («Евгений Онегин» П. Чайковского)
 Тугазак, Хаят («Алтынчеч», «Джалиль» Н. Жиганова)
 Разия («Самат» Х. Валиуллина)
 Джихан, Марфуга («Башмачки», «Неотосланные письма» Дж. Файзи)

Награды и звания 
 Два ордена Трудового Красного Знамени
 Медали
 Народная артистка РСФСР (1957)
 Народная артистка Татарской АССР (1950).
 Заслуженная артистка Татарской АССР (1945).

Примечания

Ссылки 
 «Татары без границ» // Булатова Мунира Закировна
 kazan1000.ru // «На Аллее звезд в Казани зажглись имена Муниры Булатовой и Салавата Фатхудтинова»
  Общественно-политическая газета Республика Татарстан // Мунира Булатова: Счастливые мгновения мне дарили сцена и зрители
 Общественно-политическая газета Республика Татарстан // Жизнь, прекрасная как песня
 art16.ru // Портрет Муниры Булатовой. 1947 г. художник Б. И. Урманче
  Театральная энциклопедия. Том 1/Глав. ред. С. С. Мокульский — М.: Советская энциклопедия, 1961. — 1214 стб. с илл., 12 л. илл.

Источники 
 Татарский энциклопедический словарь. — Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 1999 — C. 94.
 Раимова С. Булатова Мунира Закировна // Народные артисты: Очерки. — Казань, 1980. — С. 402—406

Персоналии:Татарский театр оперы и балета имени Мусы Джалиля
Оперные певцы и певицы СССР
Оперные певцы и певицы Татарстана
Оперные певцы и певицы XX века
Заслуженные артисты Татарской АССР
Народные артисты Татарской АССР